Григорья́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Григорьян, Алексей Суренович (род. 1932) — доктор наук, профессор.
 Григорьян, Ашот Тигранович (Григорян) (1910—1997) — советский и российский механик и историк науки, доктор наук, профессор.
 Григорьян, Борис Тигранович (Григорян) (1928—1995) — советский историк философии, доктор наук, профессор.
 Григорьян, Ваган Григорьевич (1901/1902—1983) — депутат Верховного Совета СССР 2, 3 созывов.
 Григорьян, Григорий Аркадьевич (1899—1970) — советский военачальник, генерал-майор.
 Григорьян, Егише Петросович (1902—?) — депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов.
 Григорьян, Камсар Нерсесович (Тер-Григорьян, 1911—2004) — советский и российский литературовед, профессор ЛГУ.
 Григорьян, Каро Шамирович (1899—1938) — 1-й секретарь Областного комитета КП(б) Азербайджана Автономной области Нагорного Карабаха.
 Григорьян, Кирилл Акопович (род. 1992) — российский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Григорьян, Леонид Григорьевич (1929—2010) — российский поэт и переводчик.
 Григорьян, Нора Андреевна (Григорян, 1928—2016) — историк медицины, доктор наук.
 Григорьян, Сергей Вартанович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Григорьян, Тигран Григорьевич (1899—1983) — советский партийный и государственный деятель.
 Григорьян, Филипп Феликсович (род. 1976) — российский режиссёр и художник постановщик.

См. также